Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 2021/22 von Eintracht Frankfurt. Der Klub trat in der Saison in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Europa League an.

Kader 
Kapitän der Mannschaft war Sebastian Rode. Seine Stellvertreter waren Makoto Hasebe und Martin Hinteregger. Die Bundesligaeinsätze und -tore beziehen sich auf Stand Saisonende 2021/22.

Spielkleidung

Spiele 
Alle Ergebnisse werden aus Sicht von Eintracht Frankfurt dargestellt. Siege sind grün, Unentschieden gelb und Niederlagen rot markiert.

Bundesliga

DFB-Pokal

Europa League

Freundschaftsspiele

Weblinks 
 Eintracht Frankfurt 2021/22 auf transfermarkt.de

Einzelnachweise 

Frankfurt
Frankfurt, Eintracht
Saison 202122